Santos – cidade do estado de São Paulo, Brasil
Santos Futebol Clube – time cujos torcedores são chamados "santistas"
Coteminas – empresa de tecidos proprietária da marca de tolhas "Santista"

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos